Yolande Zauberman é uma cineasta e roteirista francesa.

Cineastas da França
Roteiristas da França